La Asamblea Legislativa Plurinacional periodo 2015-2020 comprende las sesiones legislativas de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia elegido en las Elecciones generales de Bolivia de 2014. Se instaló el 19 de enero de 2015 y debió concluir sus funciones el 22 de enero de 2020 pero los periodos de los senadores y diputados fueron prorrogados hasta el 3 de noviembre de 2020, mediante Ley 1270 debido a las polémicas elecciones generales de 2019 que fueron acusadas de fraudulentas y por la pandemia de COVID-19 en Bolivia que obligó aplazar las elecciones.

Conformación 

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia está conformada por senadores, diputados uninominales y plurinominales, diputados por circunscripción especial indígena originario y diputados supraestatales (los cuales son representantes ante organismos parlamentarios supraestatales de Bolivia).

Cámara de Senadores 

La Cámara de Senadores del Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por 36 senadores. Cada Departamento tiene asignado 4 escaños de curul para su representación. En las Elecciones generales de Bolivia de 2014, el partido del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) logró ganar 25 escaños de los 36. El partido Unidad Demócrata (UD) obtuvo 9 escaños y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo 2 escaños. De esta Cámara de Senadores se proclamó a la Segunda Vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez Chávez Presidente de Bolivia tras los conflictos en 2019, debido a las polémicas elecciones generales de 2019.

Cámara de Diputados

Enlaces externos
 Página oficial del Congreso de la República del Perú
 Política del Perú

Política de Bolivia